Morgan Rielly (né le  à Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2010, il commence sa carrière junior avec les Warriors de Moose Jaw dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au premier tour, en cinquième position par les Maple Leafs de Toronto au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2012.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Canada en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||65 ||6 ||22 ||28 ||21 ||6 ||0 ||6 ||6 ||0
|-
| 2011-2012 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||18 ||3 ||15 ||18 ||6 ||5 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
| 2012-2013 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 60|| 12|| 42|| 54|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Marlies de Toronto || LAH || 14|| 1|| 2|| 3|| 0|| 8|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2013-2014 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 73 || 2 || 25 || 27 || 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 81 || 8 || 21 || 29 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 82 || 9 || 27 || 36 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 76 || 6 || 21 || 27 || 21 || 6 || 1 || 4 || 5 || 2
|-
| 2017-2018 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 76 || 6 || 46 || 52 || 14 || 7 || 0 || 5 || 5 || 4
|-
| 2018-2019 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 82 || 20 || 52 || 72 || 14 || 7 || 1 || 4 || 5 || 0
|-
| 2019-2020 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 47 || 3 || 24 || 27 || 24 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2020-2021 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 55 || 5 || 30 || 35 || 14 || 7 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2021-2022 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||82 ||10 ||58 ||68 ||40 ||7 ||3 ||3 ||6 ||17

| 654 || 69 || 304 || 373 || 18q || 39 || 7 || 18 || 25 || 25

Au niveau international 

| 2011 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 2|| 1|| 3|| 0|| -3||align="left"| 
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 2|| 3|| 0|| +2|| align="left"|
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 2|| 3|| 0|| +3|| align="left"| 
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde || 10 || 1 || 2 || 3 || 2 || +7 || align="left"| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en mars 1994
Naissance à Vancouver
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Défenseur de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Warriors de Moose Jaw